Okręty US Navy o nazwie USS  "Augusta", pochodzącej w pierwszych czterech przypadkach od miasta Augusta w stanie Georgia, natomiast w piątym przypadku od miasta Augusta w stanie Maine:
Pierwszy "Augusta" był 14 działowym brygiem będącym w użyciu w latach 1799 - 1801.
 Drugi "Augusta"  był cywilnym bocznokołowym parowcem "Augusta" zbudowanym w 1853, który został kupiony przez Marynarkę w 1861, był używany w czasie wojny secesyjnej, a później został sprzedany w 1868. Został zniszczony w 1877 w czasie sztormu.
 Trzeci "Augusta" (SP-946) był prywatnym jachtem parowym o kadłubie drewnianym, który został zakupiony przez Marynarkę w 1917. Służył w czasie I wojny światowej, a po zakończeniu tego konfliktu wrócił do poprzedniego właściciela w 1918.
 Czwarty "Augusta" (CL/CA-31) był krążownikiem będącym w służbie w latach 1931 - 1946, służącym na Atlantyku i Morzu Śródziemnym podczas II wojny światowej.
 Piąty "Augusta" (SSN-710) był okrętem podwodnym typu Los Angeles włączonym do służby w 1985 i będącym nadal w aktywnej służbie w roku 2004.
Augusta